Mateba peut être :
 l’île Mateba, île de l’estuaire du fleuve Congo, à la frontière entre l’Angola et le Congo-Kinshasa ;
 l’île Mateba, vedette de l’ONATRA entre Boma et Banana au Congo-Kinshasa ;
 Mateba, marque de revolver italien ;
 mateba, race bovine.